Le Livre d'Hénoch est le nom de plusieurs ouvrages :
Le premier livre d'Hénoch, ou Hénoch éthiopien 
Le second livre d'Hénoch, ou Livre des secrets d'Hénoch, ou Hénoch slave
Le troisième livre d'Hénoch, ou Livre des Palais, ou Hénoch hébreu

Homonymie